Mali Komor je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mače, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 101 stanovnika te 27 obiteljskih kućanstava.

Znamenitosti 
 Arheološko nalazište Mali Komor

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji